Натуральне число 1614
 1614 рік до нашої ери
 1614 рік нашої ери